Ниже представлен список зданий американского штата Миннесота высотой 100 и более метров — на 2015 год их насчитывается 37 штук. Самое высокое здание штата — , имеющее высоту 241 метр, что делает его 54-м по высоте во всех США<ref>IDS Building is the tallest building in Minnesota   на сайте city-data.com</ref>. Больше всего небоскрёбов штата расположено в Миннеаполисе — 27 из 37, несмотря на то, что этот город не является столицей штата; 8 — в столице, в городе Сент-Пол, и 2 — в других городах штата. Можно отметить, что из 10 самых высоких зданий штата лишь одно было построено в XXI веке, остальные — в XX.

 Список По убыванию высоты. Знак равенства = после порядкового номера означает, что несколько зданий имеют одинаковую высоту.

См. также 
Города Миннесоты:
 
 
 
 

 Примечания 

 Ссылки 
 На сайте emporis.com:
 Самые высокие здания Миннеаполиса   
 Самые высокие здания Сент-Пола   
 Хронология самых высоких зданий Миннесоты  на сайте ''whenintime.com

Миннесота
Здания